

999 
Стандартная модель 999 была выпущена в 2003 году. Вопреки своему названию, двигатель имеет рабочий объём 998 см 3. Мощность двигателя равна 124 л. с., обтекатель фирмы Showa. Модель доступна в одноместном или двухместном варианте, жёлтого или красного цвета. В 2005 году выпускается усовершенствованная модель. Был обновлён дизайн. Двигатель, переработанный для большего соответствия требованиям World Superbike Championship, выдает 140 л. с. при 9750 об / мин. Крутящий момент возрастает до 109 Нм при 8000 об / мин. Масса снижается на 13 кг. Двухместная версия появляется в новом чёрном цвете.

26 марта 2006 на кольце Брэндс-Хэтч увидела мир специальная версия 749 и 999 моделей — Airwaves Replica, украшенная в цвета машин, участвующих в английском Superbike Championship и пилотируемых Грегорио Лавиллой и Леоном Хэслэмом. Объём серии ограничен 30 экземплярами (749 и 999 вместе взятыми). В стоимость £ 12 250 включается сертификат подлинности и VIP-доступ к английскому чемпионату Superbike Championship.

999S 

999S представляет собой улучшенную версию 999. Новая вилка Öhlins вилка имеет немного меньший ход (120 мм). Двигатель, оснащенный титановыми шатунами, выдает 136 л. с. при 9750 об / мин, крутящий момент 10,8 кгм при 8000 об / мин. Она доступна в одноместном или двухместном исполнении, жёлтого или красного цвета. В зависимости от страны он поставляется с комплектом гоночного глушителя Termignoni и гоночным ECU. В 2005 году уменьшается вес модели, она получает подвеску Öhlins модели 999R (легкую и жесткую) и её радиальные тормозные суппорты . Двигатель становится мощнее на 7 л. с. Крутящий момент также увеличивается на 5,9 Нм . Модель доступна в чёрном и красном цвете, в одноместном и двухместном варианте.

Версия Team USA доступна представлена в августе 2006 года. Она окрашена в цвета мотоцикла, который на Superbike championship пилотировали Бен Бостром и Нил Ходжсон. Производится только 150 экземпляров, цена каждого 19 995 $

999 R 

999R является более «мускулистой» версией 999. Это «настоящий» 999-й, так как его двигатель имеет рабочий объём 999 см3. Диаметр поршня составляет 104 мм, ход поршня 58,8 мм. Мощность двигателя составляет 139 л. с. при 10000 об/мин.
Как и на модели S, переднюю вилку и задний амортизатор предоставляет фирма Öhlins. 999R легче оригинального 999 и весит 193 кг. Он доступен только в одноместном варианте и красного цвета.

В 2005 году мощность двигателя увеличилась на 11 лошадиных сил. Пара провела 11,9 кгм при 8000 об / мин. ,вес уменьшается на 12 кг.

В 2004 и 2005 годах появляются две специальные серии, окрашенные в цвета фирм-спонсоров: соответственно Fila и Xerox. Первая серия была выпущена в 200 экземплярах, по € 30 000 за мотоцикл. Она предполагает наличие нового чипа и кованые диски колес. Вторая серия предусматривает по цене в € 32 000 выхлопную систему Termignoni.

Технические характеристики

Участие в гонках 
Победители Superbike World Championship:
 . 2003  Нил Ходжсон
 . 2004  Джеймс Тоузленд
 . 2006  Трой Бейлисс

См. также 
 Ducati
 Супербайк

Ссылки 
 Официальный сайт производителя мотоциклов Ducati
 Официальный сайт автодилера Ducati в России

Примечания 

Появились в 2003 году в Италии
Мотоциклы Ducati
Мотоциклы Италии